Miljkovac je lahko:
 Miljkovac, Gadžin Han (Srbija)
 Miljkovac, Knjaževac (Srbija)
 Miljkovac, Niš (Srbija)
 Miljkovac, Doboj (Bosna in Hercegovina)
 Miljkovac, Črna gora